Wiggins es un apellido que puede referirse a:

  Bradley Wiggins, ciclista.
  Ira Loren Wiggins, botánico y profesor.
  Mitchell Wiggins, exbaloncestista.
  Andrew Wiggins, baloncestista, hijo del anterior.
  Rhoys Wiggins, futbolista.
  Guy C. Wiggins, pintor impresionista estadounidense.
  Guy A. Wiggins, pintor impresionista, hijo del anterior.